Deux navires de la Royal Australian Navy ont porté le nom de HMAS Vampire :
 le , un destroyer de la classe V, lancé comme HMS Wallace, renommé HMS Vampire, il est en service dans la Royal Australian Navy entre 1933 et 1942 ;
 le HMAS Vampire (D11), un destroyer de la classe Daring, entre en service entre 1959 et 1986.

Vampire